Großbach und Grossbach sind geographische Namen:

Ortschaft:
 Großbach (Wüstung), Wüstung bei Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Großbach (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Grossbach (Einsiedeln), Quartier der Gemeinde Einsiedeln, Bezirk Einsiedeln, Kanton Schwyz

Gewässer:
 Grossbach (Albula), linker Zufluss der Albula bei Mutten, Region Viamala, Kanton Graubünden
 Großbach (Bockbach), linker Zufluss des Bockbachs (zum Lech) vom Wösterhorn in der Gemeinde Vorarlberg, Bezirk Bludenz, Vorarlberg an der Grenze zur Gemeinde Steeg, Bezirk Reutte, Tirol 
 Großbach (Eger), linker Zufluss der Eger in Tschechien gegenüber von Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Großbach (Fellbach), linker Zufluss des Fellbachs (zum Simssees) bei Abersdorf, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grossbach (Hinter Schächen), linker Zufluss des Hinter Schächen (zum Schächen)  nach Brunni, Gemeinde Unterschächen, Kanton Uri
 Großbach (Isel), rechter Zufluss der Isel vor Hinterbichl, Gemeinde Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz, Tirol
 Großbach (Kleine Weisach), rechter Zufluss der Kleinen Weisach nach der Butzenmühle von Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Großbach (Menzenschwander Alb) – zwei Zuflüsse des der Menzenschwander Alb in Menzenschwand, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Oberer Großbach, linker Zufluss vor Menzenschwand-Hinterdorf
 Großbach (Menzenschwander Alb), linker Zufluss in Menzenschwand-Vorderdorf
 Großbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel in Enkirch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Grossbach oder Muttenstaffelbach, linker Zufluss der Muttenreuss im Gemeindegebiet von Realp, Kanton Uri
 Großbach (Nahe) – zwei Zuflüsse der Nahe in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Großbach, Mittellaufname des Bärenbach (Nahe) auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Schmidthachenbach, Landkreis Birkenfeld; rechter Zufluss der Nahe bei Bärenbach, Landkreis Bad Kreuznach, beide Orte in Rheinland-Pfalz
 Großbach (Nahe), mit Oberlaufname Sienerbach bis zum Ausfluss aus der Ortsgemeinde Sien, Landkreis Birkenfeld, rechter Zufluss der Nahe in Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, beide Orte Rheinland-Pfalz
 Großbach (Ruwer), linker Zufluss der Ruwer in Niederzerf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Großbach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach bei Simling, Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Großbach (Schlücht), rechter Zufluss der Schlücht bei Dietlingen, Gemeinde Weilheim, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Grossbach (Schraubach), rechter Oberlauf des Schraubachs bei Valmäre, Gemeinde Schiers, Region Prättigau/Davos, Kanton Graubünden
 Großbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach vom Panargenkamm am Alpengasthof Oberhaus, Gemeinde Sankt Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol
 Grossbach (Sihl), Zufluss der Sihl im Sihlsee bei Grossbach, Gemeinde Einsiedeln, Bezirk Einsiedeln, Kanton Schwyz
 Großbach (Steinbach), linker Oberlauf des Steinbachs bis vor der Baunalm, Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Großbach (Thalkirchner Achen), linker Zufluss der Thalkirchner Achen (zum Simssees) vor Unterachthal, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Großbach (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbachs (zur Drau) vom Scharnik gegenüber der Wallmeralm von Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Grossbach (Vilterser-Wangser-Kanal), linker Oberlauf des Vilterser-Wangser-Kanals in der Gemeinde Vilters-Wangs, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Großbach (Wurzelbach), rechter Zufluss des  Wurzelbachs (rechter Oberlauf des Limbachs, zur Prims) bei Lindscheid, Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 Großbachselten
 Großer Bach
 Grossebach
 Großenbach
 Grossenbacher